Niemcy:
 Nagold – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Calw
 Nagold – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Calw
 Nagold – rzeka w Badenii-Wirtembergii, prawy dopływ Enz